Ann Quin (1936-1973), écrivaine britannique ;
Claude Quin (1932-2002), homme politique français ;
Élisabeth Quin (née en 1963), critique de cinéma et journaliste française ;
Joyce Quin (née en 1944), femme politique britannique ;
Michael Joseph Quin (1796-1843), journaliste irlandais ;
Mike Quin, l'un des pseudonymes (avec Robert Finnegan) de l'écrivain américain Paul Ryan (1906-1947) ;
Rebecca Quin, dite Becky Lynch (née en 1987), catcheuse irlandaise ;
Sara et Tegan Quin (nées en 1980), chanteuses canadiennes, membres du groupe Tegan and Sara ;
Carmelo Arden-Quin (1913-2010), artiste uruguayen.
Toponyme :
 Quin (), village irlandais du comté de Clare.

Voir aussi